Jaša Tomić steht für:

 Jaša Tomić (Serbien) (auch Modoș, Modosch), Ort im Banat, Serbien

Jaša Tomić ist der Name folgender Personen:

* Jaša Tomić (Politiker) (1856–1922), serbischer Politiker und Publizist